Ранцев, Виктор Семёнович (род. 1938) —  советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ранцев, Дмитрий (род. 1966) —  латвийский кинокритик.